Куп УЕФА 1987/88.  је била 17. сезона такмичења под окриљем УЕФЕ у ком су наступали клубови из најјаче лиге сваке европске земље који се нису пласирали у Куп европских шампиона и Куп победника купова.

Такмичење је почело 15. септембра 1987. и завршило се финалним двомечом одиграним 4. и 18. маја 1988.

Учествовала су 64 клуба из 31 националног савеза. Ово је била трећа сезона у којој право учешћа нису имали енглески клубови због Хејселске трагедије у којој је страдало 39 навијача.

Прво коло 
Прве утакмице су игране од 15. до 17. септембра, а реванш утакмице од 29. септембра до 1. октобра 1987.

|}

Друго коло 
Прве утакмице су игране од 20. до 24. октобра, а реванш утакмице 3/4. новембра 1987.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране 25. новембра, а реванш утакмице 5/9. децембра 1987.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 2. марта, а реванш утакмице 16. марта 1988.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 6. априла, а реванш утакмице 20. априла 1988.

|}

Финале

Прва утакмица

Друга утакмица

Види још 
 Лига шампиона 1987/88.
 Куп победника купова 1987/88.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 1987/88. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 1987/88. у УЕФА такмичењима